Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Koy – polski oficer
 Michał Koy – polski adwokat